La Ligue des champions 2018 est la  de la Ligue des champions d'Afrique masculine de handball. Organisée par la Confédération africaine de handball, elle est disputée du 19 au  à Abidjan (Côte d'Ivoire).

Le club égyptien du Zamalek SC s'impose en finale face à un autre club égyptien, Al Ahly. Zamalek remporte ainsi son onzième titre dans la compétition et compte désormais autant de titres que les Algériens de le GS pétroliers, en tête du palmarès. Le GS Pétroliers a d’ailleurs décroché la troisième place en battant la JS Kinshasa (33-31).

Phase de groupes

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Phase finale

Références 

2018
Afrique masculin
Événement sportif international en Côte d'Ivoire
Sport en octobre 2018
Handball à Abidjan